Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Indianapolis du  au .

Linda Tuero remporte le simple dames. En finale, elle bat Gail Sherriff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Gail Sherriff.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Clay Court

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
US Clay Court